Новиков, Владимир Ильич:
 Новиков, Владимир Ильич (1926—1994) — советский нефтехимик, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Владимир Ильич (род. 1960) — депутат Государственной думы Российской Федерации 1-го созыва.